Лос Пинос има више значења:

 Лос Пинос, Ранчо (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Пинос (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Пинос, Дос (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Пинос, Ехидо Тамаулипас (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Пинос, Ехидо Халапа (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Пинос, Колонија Силва (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Пинос (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Пинос (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Пинос (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Пинос (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Пинос (Калкини), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Пинос (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Пинос, Гонзалез (Аљенде), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Пинос (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Пинос, Арнулфо Гаона (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Пинос (Гереро, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Пинос (Хименез, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Пинос (Монклова), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Пинос, Умберто Магања (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Пинос, Фелис Мелчор Салас (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Пинос (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Пинос (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Пинос (Комала), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Пинос (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Пинос (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Пинос (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Пинос (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Пинос (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Пинос (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Пинос (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Пинос (Уистан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Пинос (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Пинос (Исхуатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Пинос (Хитотол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Пинос (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Пинос (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Пинос (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Пинос (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Пинос (Пантепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Пинос (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Пинос (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Пинос (Лас Росас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Пинос (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Пинос (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Пинос (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Пинос (Теописка), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Пинос (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Пинос (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Пинос (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Пинос (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Пинос (Бенемерито де лас Америкас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Пинос (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Пинос (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Пинос (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Пинос (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Пинос (Гереро, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Пинос (Игнасио Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Пинос (Хименез, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Пинос (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Пинос (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Пинос (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Пинос (Сочимилко), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Лос Пинос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Пинос (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Пинос (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Пинос (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Пинос (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Пинос (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Пинос (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Пинос, Гранха Сарита (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Пинос (Куерамаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Пинос (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Пинос (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Пинос, Валенте Дуран Гонзалез (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Пинос (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Пинос (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Пинос (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Пинос (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Пинос (Буенависта де Куељар), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Пинос (Куалак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Пинос (Сан Луис Акатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Пинос (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Пинос (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Пинос (Кочоапа ел Гранде), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Пинос (Исмикилпан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Пинос (Прогресо де Обрегон), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Пинос (Минерал де ла Реформа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Пинос (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Пинос, Гранха (Толкајука), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Пинос (Акатлан де Хуарез), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Пинос (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Пинос (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Пинос (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Пинос (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Пинос (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Пинос, Гранха (Окотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Пинос (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Пинос (Тлакепаке), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Пинос (Алмолоја де Алкисирас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Пинос (Темаскалсинго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Пинос (Коавајана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Пинос, Ел Клуб (Паскуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Пинос (Таримбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Пинос (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Пинос (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Пинос, Куесконтитла (Уизилак), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Лос Пинос (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Пинос (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Пинос (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Пинос (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Пинос (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Пинос (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Пинос (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Пинос (Грал. Зуазуа), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Пинос (Итурбиде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Пинос, Гачупинес (Итурбиде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Пинос (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Пинос (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Пинос (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Пинос (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Пинос (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Пинос (Ел Еспинал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Пинос, Ла Есмералда (Гевеа де Умболдт), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Пинос (Ваутепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Пинос (Ваутла де Хименез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Пинос, Лангостиљо (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Пинос, Пулидо (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Пинос (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Пинос, Ранчо лос Пинос (Сан Хуан Мазатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Пинос (Сан Мигел ел Гранде), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Пинос (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Пинос (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Пинос, Ранчо лос Пинос (Санта Катарина Куистла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Пинос (Амозок), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Пинос, Емилијано Запата (Халпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Пинос (Сан Мартин Тесмелукан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Пинос (Текамачалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Пинос, Лос Лимонес (Тевакан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Пинос (Сочитлан Тодос Сантос), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Пинос (Зиватеутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Пинос (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Пинос (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Пинос (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Пинос (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Пинос (Исла Мухерес), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Пинос (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Пинос (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Пинос (Гвадалказар), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Пинос (Веветлан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Пинос (Рајон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Пинос (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Пинос (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Пинос (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Пинос (Ариспе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Пинос (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Пинос (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Пинос (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Пинос, Елијас Карам (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Пинос (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Пинос (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Пинос (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Пинос (Санта Круз), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Пинос, Де Белтран (Тринчерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Пинос (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лос Пинос (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Пинос (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Пинос (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Пинос, Хуан Моралес (Маинеро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Пинос (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Пинос (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Пинос, Ел Сакрифисио (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Пинос (Палмиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Пинос, Ел Герењо (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Пинос (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Пинос, Гранха лос Пинос (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Пинос (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лос Пинос (Уамантла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лос Пинос (Тетлатлахука), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лос Пинос (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лос Пинос, Исраел Олвера де Хесус (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лос Пинос (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Пинос, Буена Есперанза (Аматитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Пинос (Аматлан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Пинос (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Пинос, Ернестина Гонзалез (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Пинос (Атлавилко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Пинос (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Пинос (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Пинос (Комапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Пинос (Куитлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Пинос (Чиконкијако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Пинос (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Пинос (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Пинос (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Пинос (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Пинос (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Пинос (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Пинос (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Пинос (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Пинос (Лердо де Техада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Пинос (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Пинос (Мекајапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Пинос (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Пинос (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Пинос (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Пинос (Пануко, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Пинос (Пасо де Овехас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Пинос (Поза Рика де Идалго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Пинос (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Пинос (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Пинос (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Пинос (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Пинос (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Пинос (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Пинос (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Пинос (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Пинос (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Пинос (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Пинос (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Пинос (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Пинос (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Пинос (Тотутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Пинос (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Пинос (Урсуло Галван), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Пинос (Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Пинос (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Пинос (Карлос А. Кариљо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Пинос, Лас Брухас (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Пинос (Сантијаго Сочијапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Пинос (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Пинос, Хосе Луис Агилера Кортес (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Пинос (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Пинос, Емилио Нуњез Нуњез (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Пинос (Пануко, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Пинос (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Пинос (Виља Гарсија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Пинос (резиденција)